Tomasz Kot (ur. 1966) – jezuita
 Tomasz Kot (ur. 1977) – aktor
 Tomasz Kot (ur. 1991) – bokser